XTZ steht für:
 ХТЗ, XTZ bzw. ChTS, siehe Charkower Traktorenwerk

xtz steht für:
 Tasmanische Sprachen (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprachen der Ureinwohner Tasmaniens

Abkürzung